Соревнования по бегу на 800 метров у женщин на чемпионате Европы по лёгкой атлетике 2018 года прошли 7, 8 и 10 августа в Берлине на Олимпийском стадионе.

Действующей чемпионкой Европы в беге на 800 метров являлась Наталия Прищепа из Украины.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды.

Расписание 

Время местное (UTC+2:00)

Результаты 
Обозначения: Q — Автоматическая квалификация | q — Квалификация по показанному результату | WR — Мировой рекорд | ER — Рекорд Европы | CR — Рекорд чемпионатов Европы | NR — Национальный рекорд | NU23R — Национальный рекорд среди молодёжи | WL — Лучший результат сезона в мире | EL — Лучший результат сезона в Европе | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не стартовала | DNF — Не финишировала | DQ — Дисквалифицирована

Предварительные забеги 

Квалификация: первые 3 спортсменки в каждом забеге (Q) плюс 4 лучших по времени (q) проходили в полуфинал.
На старт в 4 забегах вышли 32 легкоатлетки.

Полуфиналы 

Квалификация: первые 3 спортсменки в каждом забеге (Q) плюс 2 лучших по времени (q) проходили в финал.
Исландка Анита Хинриксдоттир была дисквалифицирована за толчок Ловисы Линд. Шведская бегунья решением судей была допущена в финал девятой участницей.

Финал 

Финал в беге на 800 метров у женщин состоялся 10 августа 2018 года. Забег проходил в тактической борьбе с невысокой скоростью, судьба медалей решилась на заключительной прямой. Больше всего сил на финишное ускорение осталось у украинки Наталии Прищепы, именно она вышла из-за спин соперниц за 100 метров до финиша и уверенно довела дело до победы. Она стала только второй женщиной, сумевшей дважды выиграть бег на 800 метров на чемпионате Европы (после Веры Николич из Югославии, чемпионки в 1966 и 1971 годах), и первой, кто успешно защитил титул.

Второе место, как и на прошлом чемпионате Европы, заняла француженка Ренель Ламот. Бронзовую медаль завоевала ещё одна бегунья из Украины Ольга Ляховая.

Примечания

Ссылки 
 

бег